Куп Чарлстона, због спонзора познат као Куп Породичног круга, тениски је турнир за жене, који се игра од 1973. на теренима са зеленом шљаком. Турнир се 1973–1974. и 1977–2000. играо у Хилтон Хеду, 1975. и 1976. на Амелија Ајланду, а премјештен је у Чарлстон 2001. Прије 2009. турнир је припадао турнирима прве категорије, а од 2009. припада Премијер турнирима.

Поени и новчана награда

Протекла финала

Појединачно

Парови

Извори

Спољашње везе 
 Званична презентација

ВТА Премијер турнири
Тенис у САД